Novaaurorensi – abitanti di Nova Aurora (Goiás)
Novaaurorensi – abitanti di Nova Aurora (Paraná)